Gletscherexpress steht für

 Gletscherexpress (Mölltaler Gletscher), Standseilbahn in Kärnten
 Gletscherexpress (Pitztaler Gletscher), Standseilbahn in Tirol
 Glacier Express, touristischer Zug in der Schweiz